Luci Volcaci Tul·lus (cònsol 66 aC)
 Luci Volcaci Tul·lus (cònsol 33 aC)